Le terme Roggan peut se référer à:

Patronyme 
 Pheline Roggan (née en 1981), actrice allemande.

Toponymie
 Rivière Roggan (jadis désigné "rivière Bishop Roggan", un d'eau du nord-ouest québécois, dans la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 54° 24' 36" Nord; 79° 27' 59" Ouest.
 Lac Roggan, un plan d'eau du nord-ouest québécois, dans la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 54° 08' 37"Nord; -77° 47' 32" Ouest.
 Hameau Roggan River, un hameau du nord-ouest québécois, dans la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 54° 24' 42" Nord; 79° 26' 56" Ouest.